Але́щенко — фамилия.

 Алещенко, Андрей Макарович (1917—?) — полный кавалер Ордена Славы.
 Алещенко, Виталий Анатольевич (род. 1975) — белорусский футболист.
 Алещенко, Михаил Степанович (1915—1981) — советский скульптор, заслуженный художник РСФСР.
 Алещенко, Юрий Анатольевич (род. 1984) — белорусский футболист.